Crypteroniaceae – rodzina roślin z rzędu mirtowców obejmująca 3 rodzaje z 10–12 gatunkami. Należą tu drzewa i rzadziej krzewy występujące w Azji Południowo-Wschodniej. Niektóre gatunki wykorzystywane są lokalnie jako źródło drewna.

Morfologia 
 Pokrój Drzewa osiągające do 30 m wysokości lub rzadziej krzewy.
 Liście  Naprzeciwległe, pojedyncze, osiągające do 30 cm długości i 18 cm szerokości. Wiązki przewodzące zbiegają się w wyraźną wiązkę brzeżną na skraju blaszki liściowej. Przylistki są, ale krótkotrwałe.
 Kwiaty  Drobne i zebrane w kłosowate, wąskie kwiatostany. Kwiaty są promieniste, obu- lub jednopłciowe, 4- lub 5-krotne i osiągają 1–2 mm średnicy. 
 Owoce  Torebka osiągająca do 3 mm długości, tylko u Axinandra drewniejąca i osiągająca do 2,5 cm długości.

Systematyka 
 Pozycja i podział według systemu APG IV (2016)
Rodzina siostrzana dla kladu obejmującego rodziny Alzateaceae i Penaeaceae w obrębie rzędu mirtowców (Myrtales).

 Podział rodziny na rodzaje 
 Axinandra Thwaites
 Crypteronia Blume
 Dactylocladus Oliv.

Przypisy 

Mirtowce